Chiesa di San Possidonio a Crispiano
Chiesa di San Possidonio a San Possidonio